Bruno Ntep (1980-), taekwondoïste français ;
 Catherine Ntep, joueuse camerounaise de basket-ball ;
 Jean-Bosco Ntep (1951-), évêque catholique camerounais ;
 Paul-Georges Ntep (1992-), footballeur français.